Canadenses — naturais do país norte-americano Canadá
 Canadá — país da América do Norte

Geografia
 Canadian (Oklahoma) — cidade localizada no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos
 Canadian (Texas) — cidade localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos
 Rio Canadian — principal afluente do rio Arkansas, nos Estados Unidos

Outros
 Canadian Pacific Railway — companhia ferroviária do Canadá
 Canadian Airlines — empresa aérea do Canadá

Desambiguações de topônimos